Лурдес Домінгес Ліно і Аранча Парра Сантонха були чинними чемпіонками, але були змушені знятися через травму правої ступні у Домінгес Ліно перед їхнім матчем проти пари Нурія Льягостера Вівес і Марія Хосе Мартінес Санчес.

Льягостера Вівес і Мартінес Санчес виграли титул, перемігши у фіналі пару Івета Бенешова і Петра Цетковська з рахунком 6–2, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Draw 

Abierto Mexicano Telcel 2008
Abierto Mexicano Telcel